Albrekt I av Holland (), född 25 juli 1336 i München i Bayern, död 13 december 1404 i Haag i Holland, var en feodal regent över grevskapet Holland, Hainaut och Zeeland i Lågländerna. Han var son till kejsar Ludvig IV och Margareta II.

Familj 

Albrekt gifte sig först med Margareta av Brieg i Passau någon gång efter 19 juli 1353 och tillsammans fick de sju barn:

 Katarina (ca. 1361 – 1400)
 Johanna (ca. 1362 – 1386)
 Margareta (1363 – 23 januari 1423)
 Vilhelm (1365 – 1417)
 Albrekt (1369 – 21 januari 1397)
 Johanna Sofia (ca. 1373 – 15 november 1410)
 Johan (1374/76 – 1425)

Alla deras barn nådde vuxen ålder och Albrekt hade även flera utomäktenskapliga barn. Han ingick 1394 i ett andra äktenskap med Margareta av Kleve men fick inga barn.

Anfäder

Referenser 

 
 

Födda 1336
Avlidna 1404
Män
Personer i Nederländerna under 1300-talet
Personer från München
Grevar av Holland
Huset Wittelsbach
Riddare av Strumpebandsorden